Matacos bezeichnet:

 als Exonym die Wichí, ein indigenes Volk in Südamerika
 das Departamento Matacos, Verwaltungseinheit der argentinischen Provinz Formosa